Лужники может означать:

Топоним 
 Лужники — историческая местность в Москве, расположенная на юго-западе района Хамовники.
 Лужники — пассажирская платформа Московского центрального кольца.
 Лужники — улица в Москве, на территории района Хамовники.
 Лужники — село в Ступинском районе Московской области.

Другое 
 «Лужники» (олимпийский комплекс) — крупнейший спортивно-развлекательный комплекс в России и Европе.
 «Лужники» (большая спортивная арена олимпийского комплекса «Лужники») — стадион, центральная часть спорткомплекса «Лужники».
 «Лужники» (малая спортивная арена олимпийского комплекса «Лужники») — крытый стадион вместимостью 8700 мест.
 «Лужники» (дворец спорта) — крытая универсальная многофункциональная площадка со зрительным залом спорткомплекса «Лужники».
 «Лужники» (дворец водных видов спорта) — бассейн спорткомплекса «Лужники».
 «Лужники» (спортивный городок) — стадион на территории спорткомплекса «Лужники».
 «Лужники» — ныне не действующий вещевой рынок (ярмарка) в Москве.
 «Лужники» — женская хоккейная команда из Москвы, существовавшая во второй половине 1990-х годов.
 Мост Лужники (или Лужнецкий метромост) — мост из через Москву-реку, соединяющий Лужники и Воробьёвы горы.
 Лужники — род жуков из семейства плавунцов.

См. также 
 Торпедо-Лужники
 МГТУ-Лужники
 Луженки